GEM eller G.E.M. har olika betydelser:

 GEM (fönstersystem) – ett fönstersystem skapat av Digital Research
 GEM –  en europeisk handelshögskola som verkar i Grenoble och Paris, se Grenoble École de Management
 GEM – ett internationellt, flerårigt forskningsprojekt som mäter det entreprenöriella klimatet i olika länder, se Global Entrepreneurship Monitor
 G.E.M. – en sångerska Gloria Tang Tsz-kei från Hongkong

Se även
Gem (olika betydelser)